In het algemeen wordt met Oude Stad het historische deel van een stad bedoeld.

 Oude Stad (Aardenburg)
 Oude Stad (Gdańsk)
 Oude Stad (Jeruzalem)
 Staré Město of Oude Stad (Praag)
 Vecrīga of Oude Stad (Riga)

Zie ook
Altstadt, Oude Stad in het Duits
Stare Miasto (doorverwijspagina), Oude Stad in het Pools 
Staré Město (doorverwijspagina), Oude Stad in het Tsjechisch
Staré Mesto (doorverwijspagina), Oude Stad in het Slowaaks
Old Town (doorverwijspagina), Oude Stad in het Engels